Serbinów – wieś w województwie świętokrzyskim
 Serbinów – osiedle Kalisza
 Serbinów – osiedle Krasnegostawu
 Serbinów – osiedle Mińska Mazowieckiego
 Serbinów – osiedle Oleśnicy
 Serbinów – osiedle Tarnobrzega
 Serbinów – miejsce powieści Noce i dnie Marii Dąbrowskiej
 Katolicka Telewizja Serbinów – telewizja w Tarnobrzegu